Ханна Мор (2 февраля 1745 — 7 сентября 1833) — английская писательница, поэтесса и драматург, автор религиозных и морально-этических сочинений, филантроп.

Родилась в Стэплтоне, в семье Джейкоба Мора (1700–1783), школьного учителя. Была младшей из пяти сестёр, обучалась в основанной старшими сёстрами школе-интернате. Свою первую пьесу написала в 1762 году, с 1773 года жила в Лондоне. За свою жизнь написала большое количество работ и художественных произведений — от трактатов о нравственности до пасторальных поэм и детских сказок. Наиболее известным её произведением считается книга Coelebs in search of a Wife. Большую известность получила также благодаря своей деятельности по улучшению условий жизни детей горнорудных районов, каждому из которых она стремилась обеспечить доступ к образованию.

Ханна Мор провела последние пять лет своей жизни в Клифтоне и умерла 7 сентября 1833 года.

Библиография 
 
 
 Myers, Mitzi. «Hannah More’s Tracts for the Times: Social Fiction and Female Ideology.» Fetter’d or Free? British Women Novelists, 1670—1815. Eds. Mary Anne Schofield and Cecilia Macheski. Athens: Ohio University Press, 1986.
 
 
 
 
 Scheuerman, Mona. In Praise of Poverty: Hannah More Counters Thomas Paine and the Radical Threat. Lexington: University Press of Kentucky, 2002.
 Sutherland, Kathryn. «Hannah More’s Counter-Revolutionary Feminism.» Revolution in Writing: British Literary Responses to the French Revolution. Ed. Kelvin Everest. Milton Keynes: Open University Press, 1991.
 
 A Comparative Study of Three Anti-Slavery Poems Written by William Blake, Hannah More and Marcus Garvey: Black Stereotyping by Jérémie Kroubo Dagnini for GRAAT On-Line, January 2010

Примечания

Источники 

 

Английские писательницы XIX века
Английские драматурги
Английские поэты